Ива́н Говоров:
 Говоров, Иван Николаевич (1920—1997) — учёный-геолог, геохимик.
 Говоров, Иван Павлович (1899—1965) — советский военачальник, гвардии генерал-майор.
 Говоров, Иван Петрович — генерал-майор, кавалер ордена Святого Георгия.